Weitzel ist der Familienname folgender Personen:

 Andrée Weitzel (1917–1984), Schweizer Journalistin und Angehörige des Frauenhilfsdienstes
 August Willem Philip Weitzel (1816–1896), niederländischer Offizier und Politiker
 Barbara Weitzel (* 1962), deutsche Politikerin (Grüne)
 Camilla Weitzel (* 2000), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Carl Georg Weitzel (1843–1927), deutscher Ingenieur, Gründer des Technikum Mittweida
 Carolin Weitzel (* 1980), deutsche CDU-Kommunalpolitikerin
 Cläre Weitzel (1889–1945), deutsche Schriftstellerin
 Cornelia Füllkrug-Weitzel (* 1955), deutsche Pfarrerin und Direktorin der Aktion Brot für die Welt
 Dieter Weitzel (* 1944), deutscher Kinderarzt
 Esther Weitzel-Polzer (* 1950), deutsche Soziologin und Hochschullehrerin
 Fritz Weitzel (1904–1940), preußischer Staatsrat, Polizeipräsident und SS-Obergruppenführer
 Gottfried Weitzel (1835–1884), Generalmajor der Unionsarmee im Amerikanischen Bürgerkrieg
 Günther Weitzel (Karl Günther Weitzel; 1915–1984), deutscher Hochschullehrer, Gründer des Studiengangs Biochemie
 Hans Karl Weitzel (* 1936), deutscher Mediziner Gynäkologe und Geburtshelfer
 Johann Philipp Weitzel (1826–1903), Landtagsabgeordneter Großherzogtum Hessen
 Johannes Weitzel (1771–1837), deutscher Schriftsteller, Verleger und Bibliothekar
 John Quinn Weitzel (1928–2022), US-amerikanischer Bischof
 Jonas Weitzel (* 1998), deutscher Basketballspieler
 Jürgen Weitzel (1944–2015), deutscher Rechtswissenschaftler
 Karl Weitzel (1890–1949), deutscher Paläontologe
 Karl Ludwig von Weitzel (1821–1881), ostpreußischer Rittergutsbesitzer und Politiker
 Ludwig von Weitzel (1808–1870), württembergischer Theologe und Landtagsabgeordneter
 Michelle Weitzel (* 1987), deutsche Leichtathletin
 Reinhard Weitzel von Mudersbach (1853–1911), Fideikommissbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Willi Weitzel (* 1972), deutscher Moderator und Autor

Siehe auch:
 Weizel